

Тойма — село, Менделєєвський район, Татарстан
 Тойма — річка в Удмуртії та Татарстані, права притока Ками
 Тойма (Комі)

Тойма — громада в Німеччині, в землі Саксонія

Див. також 
 Верхня Тойма
 Нижня Тойма
 Середня Тойма
 Тоймобаш